Voûte (geslacht) - Nederlands geslacht
 Robert Voûte - handelaar en bestuurder
 Petronella Voûte - directrice van een asiel voor prostituees in Zetten
 Lodie Voûte - engelandvaarder, ondernemer en diplomaat
 Jan Reinier Voûte - politicus
 Hetty Voûte - verzetsstrijder
 Henriette Voûtebrug - fietsbrug vernoemd naar bovenstaande verzetsstrijder
 Tom Voûte (kinderoncoloog) - kinderarts en hoogleraar
 Tom Voûte (aandelenhandelaar)
 Hella Voûte-Droste - politicus
 Marie Paul Voûte - ondernemer en kunstverzamelaar
 Joan Voûte - astronoom

 La Clé de voûte - Franse film uit 1925

Zie ook
 Suzanne Voute - Frans communist en vertaler
 Bill Vouté - bankier en vice-chairman Salomon Brothers
 Voutekamer - opkamer